Гординешты:
 Гординешты — село в Единецком районе Молдавии.
 Гординешты — село в Резинском районе Молдавии.